Le Jour des Morts, ou Commémoration de tous les fidèles défunts, est une commémoration des morts célébrée dans le catholicisme le  de chaque année, le lendemain de la fête de la Toussaint (1 novembre).
 Le Jour des morts est une fête célébrant les morts, notamment au Mexique.

 Le Jour des morts-vivants, film de George A. Romero, sorti en 1985 ;
 Le Jour des morts, film d'horreur américain de Steve Miner, sorti en 2008.

Voir aussi 

 
 Fête des morts